Henrique Carlos Gonçalves é um médico pediatra e advogado brasileiro.

Fez parte da gestão 2003-2008 do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP). Ocupa a presidência do órgão desde 27 de junho de 2007, devendo permanecer no cargo por 15 meses.

Henrique Carlos Goncalves